Jacoby pode referir-se a:

Pessoas com o nome Jacoby:

 Jacoby Ellsbury, jogador americano de beisebol.
 Jacoby Shaddix, cantor americano de rock.

Ver também 

 Jacobi

Desambiguação